Игнасио Альенде, полное имя Игнасио Хосе де Альенде и Унсага (; 21 января 1769, Сан-Мигель-де-Альенде, Вице-королевство Новая Испания—26 июня 1811, Чиуауа, Вице-королевство Новая Испания) — мексиканский военный, один из лидеров в войне за независимость страны от испанского владычества.

Биография 
Игнасио Альенде родился 21 января 1769 года в семье испанских креолов в городе Сан-Мигель-эль-Гранде (впоследствии переименован в его честь, как Сан-Мигель-де-Альенде) в штате Гуанахуато. При рождении получил имя Игнасио Хосе де Хесус Мария Педро де Альенде и Унсага. Его отец Доминго Нарсисо де Альенде и Айерди был богатым торговцем и мать Мария Ана де Унсага.

В 1802 году вступил в армию Новой Испании и продвинулся по службе благодаря Феликсу Мария Кальехи.

В 1809 году попал на собрание подпольной организации, призывавшей к независимости Мексики, которое состоялось в городе Вальядолид (сегодня Морелия) и был приглашен к участию в заговоре, организованном  и его женой  в городе Сантьяго-де-Керетаро, где познакомился с отцом революции Мигелем Идальго и капитаном Хуаном Альдамой.

Первоначально движение за независимость должны были возглавить Альенде и Альдама, но Мигелю Идальго пришлось начать борьбу раньше, объявив  16 сентября 1810 года. 22 сентября в городе Селая, Мигель Идальго был официально назван Капитаном повстанческой армии, а Игнасио Альенде стал генерал-лейтенантом. Пять дней спустя вице-король Новой Испании предложил награду в  песо за живых или мёртвых главарей движения.

В ходе борьбы за независимость Альенде прославился своим этичным и благородным командованием. Был приверженцем строго порядка и уважением к гражданскому населению, и не применял физических наказаний к пленным. После знаменитого  в Гуанахуато и победы в , Альенде предложил Идальго занять столицу наместника, но священник не разделял этого мнения.

После поражения в , лидеры движения потребовали замены Идальго как главы движения, и Альенде взял ответственность на себя. Он принимает решение идти на север, чтобы получить больше денег, оружия и войск. При подходе к поселению Акатита-де-Бахан он был предан, попал в засаду и схвачен , был арестован и переправлен в город Чиуауа, где был осужден и расстрелян 26 июня 1811 года.

Примечания

Ссылки 
 Исторический документ. Игнасио Альенде
 Игнасио Альенде: Биография

Персоналии:Война за независимость Мексики
Революционеры Мексики
Казнённые революционеры
Расстрелянные в Мексике
Казнённые в испанских колониях в XIX веке